Couronne, du latin corona emprunté au grec korôné, est un nom commun et exceptionnellement un nom propre qui désigne notamment :

Ornement 
 La couronne est un ornement qui ceint la tête. Elle n’a pas forcément de connotation de pouvoir, pouvant parfois, comme certaines couronnes de fleurs, être un simple objet décoratif.
 La couronne peut également désigner un objet décoratif ayant la forme d'une couronne, servant par exemple à exprimer le regret d'une personne défunte (couronne funéraire) ou ayant une valeur symbolique dans la tradition (couronne de l'avent, couronne en héraldique).
 La couronne  marque la dignité des rois, princes, empereurs, seigneurs et d'une reine de beauté, ainsi que pour les mariés lors de la bénédiction nuptiale dans le rite orthodoxe.

Voir les types de couronnes suivants : 
 couronne civique, accordée, dans l'Antiquité romaine, à celui qui a sauvé la vie d'un citoyen romain ;
 couronne murale (ou couronne tourellée), garnie de tours symbolisant les murs d'une ville fortifiée ;
 couronne obsidionale (ou couronne germinale), plus haute distinction militaire de la Rome antique ;
 couronne radiée, attribut du Soleil dans l'Antiquité gréco-romaine — et notamment portée par la statue de la Liberté, à New York ;
 couronne rostrale (ou couronne navale), distinction militaire de l'Antiquité romaine ;
 couronne triomphale (ou couronne de lauriers), distinction honorifique symbolisant la gloire de celui qui la reçoit ;
 couronne vallaire (ou couronne castrale), récompense militaire de l'Antiquité romaine.

Droit 
En droit canadien, la Couronne désigne le ministère public dans un procès pénal.
En droit canadien, le procureur de la Couronne est l'avocat du ministère public lors d'une poursuite pénale.
Dans le droit des pays du Commonwealth, une terre de la Couronne (en ) est un territoire appartenant à l'État.
 Le privilège de la Couronne est le privilège de secret d'État en droit canadien et en droit britannique.

Horlogerie 
 La couronne est une pièce d'horlogerie — dans laquelle est fixée la tige de remontoir — placée sur un tube protubérant du boîtier, permettant le remontage et les mises à jour du mouvement.

Monnaie 
 La couronne est le nom de la monnaie, actuelle ou obsolète, de plusieurs pays.

Unités monétaires actuelles 

 Couronne danoise
Couronne féroïenne (uniquement aux Îles Féroé, utilisée avec la couronne danoise)
 Couronne islandaise
 Couronne norvégienne
 Couronne suédoise
 Couronne tchèque

Unités monétaires obsolètes 
 Couronne austro-hongroise
 Couronne autrichienne
 Couronne de Bohême et de Moravie
 Couronne britannique
 Couronne estonienne
 Couronne hongroise
 Couronne slovaque
 Couronne tchécoslovaque

Nom propre 
  est le nom de treize navires de guerre français, construits de 1632 à 1861.
 Couronne ou Stéphanie () et Victor de Damas, martyrs en Syrie ; fêtés le 14 mai.

Politique 
 La Couronne, généralement avec une majuscule, peut désigner le pouvoir du souverain ou son État.
Couronne du Commonwealth pour désigner l'État correspondant à l'Empire britannique.

Sciences

Anatomie 
 La couronne est une partie de la dent, mais également le revêtement métallique qui peut servir à la remplacer.
 La couronne perlée du gland est un phénomène physiologique apparaissant à la puberté et essentiellement dans les seconde et troisième décennies de vie chez la majorité des hommes.

Astronomie 
 La couronne solaire, et par extension celles d'autres étoiles, désigne la partie de l'atmosphère de l'étoile située au-delà de sa chromosphère.
 La couronne (ou plus souvent corona) est une formation géologique planétaire que l'on rencontre sur Vénus et sur Miranda.
 La couronne est le nom de deux constellations :
 la Couronne australe
 la Couronne boréale

Mathématiques 
 Une couronne circulaire est une région comprise entre deux cercles concentriques.
 Une couronne sphérique est une région comprise entre deux sphères concentriques.
 Un graphe couronne est un type de graphe.

Météorologie 
 Couronne, photométéore prenant la forme d'un anneau lumineux autour du soleil ou de la lune

Botanique 
 La couronne d’un arbre (aussi appelée houppier) est la partie de l'arbre allant de la première branche à la cime (l’arbre sans le fût, le collet et les racines).

Géographie 
 Une couronne est une zone circulaire autour de certains centre-villes. L'Insee désigne ainsi une Couronne périurbaine autour de l'anneau de la banlieue. Pour Paris, deux ou trois couronnes sont traditionnellement distinguées:
 La petite couronne, en région parisienne, désigne les trois départements limitrophes de Paris (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ;
 La grande couronne, en région parisienne, désigne les quatre départements composant la « grande banlieue » parisienne (Yvelines, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Essonne).

Autres

Gastronomie 
 La couronne, en pâtisserie, par analogie avec l'attribut des rois, est une brioche élaborée pour l'Épiphanie, surtout dans la moitié sud de la France, aussi appelée gâteau des Rois (équivalent de la galette des Rois qui est plus fréquente dans la moitié nord de la France et en Belgique).
 La couronne, en boulangerie, est le nom d'un pain en forme de couronne, propre à diverses régions de France.
 La couronne d'office, en ameublement de cuisine, est une couronne (généralement en fer forgé) portant des crochets auxquels sont suspendues des viandes traitées par salage ou fumage pour la conservation. La couronne est suspendue par un cordage qui passe par un anneau fixé dans le plafond et est attaché à un crochet ou à un clou fixé dans un mur de la pièce ; pour descendre la couronne à portée de main, on laisse filer quelque peu le cordage ; pour la remettre en place, on retire sur la corde puis la refixe au crochet ou au clou du mur.

Toponymie 
 Communes du département de Seine-Maritime :
 Petit-Couronne  
 Grand-Couronne
  et Kronstadt (Corona et Kron signifient « couronne » en latin et en allemand) sont les noms traditionnels de la ville roumaine Brașov.
 Kronstadt est également le nom d'une ville de Russie.

Autres 
 La couronne est aussi la partie supérieure d'une cloche qui permet de suspendre celle-ci ;
 la couronne est un élément de fortification du système dit tracé à l'italienne et effectivement, un ouvrage à cornes extérieur ;
 la couronne en édition, est un format de papier ;
 la couronne est un demi-produit sidérurgique correspondant à un rond en acier laminé de quelques millimètres de diamètre et enroulé en anneau.

Voir aussi

Notes et références